Das Wort Hoster kann meinen:

 einen Rechenzentrumsdienstleister, siehe Hosting
 einen speziellen Internetdienstleister, siehe Webhosting und Sharehoster

Hoster ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Heinrich Hoster (1835–1890), Kölner Retuscheur, Karnevalist und Autor
 Hans Hoster (* 1933), deutscher Generalmajor
 Harry Hoster (* 1971), deutscher Physiker
 Joseph Hoster (1910–1969), katholischer Priester und Kunsthistoriker 
 Stefanie Hoster (* 1954), deutsche Moderatorin, Regisseurin und Autorin

Hoster ist der Name folgender fiktiver Figuren:

 Lord Hoster Tully, siehe Game of Thrones